Националният отбор по волейбол на Египет представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на олимпийски игри.

Олимпийски игри 

Египет
Спорт в Египет